Lavergne-Peguilhen ist der Familienname von:
 Ernest-Frédéric von Lavergne-Peguilhen (1769–1845), preußischer Kriegs- und Domänenrat, später Oberrechnungsrat, Adressat des Abschiedsbriefes von Henriette Vogel und Heinrich von Kleist
 Alexander von Lavergne-Peguilhen (1803–1867), preußischer Landrat und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Moritz von Lavergne-Peguilhen (1801–1870), preußischer Landrat